U18-Europamästerskapet i fotboll 1948 (officiellt 1948 FIFA Youth Tournament) var den första säsongen av det som senare blev U18-Europamästerskapet (sedan 2002 U19-EM), turneringen spelades i England, Storbritannien mellan 14 och 17 april 1948. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 3–2.

Kvalificerade nationer

 
  (värdnation)

Spelträd

Matcher

Första omgången

Semifinaler för match om femteplats

Semifinaler

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

1948
Fotboll i Storbritannien
Fotbollsåret 1948
1948 i Storbritannien
Sportevenemang i Storbritannien